«Лавина» (: надарэ; ) — фильм-драма режиссёра Микио Нарусэ, вышедший на экраны в 1937 году. Фильм снят по рассказу Дзиро Осараги.

Сюжет 
Главный герой этого фильма Горо — избалованный отпрыск богатой японской семьи 1930-х годов. Он мечется между двумя женщинами, давней возлюбленной Яёи и нынешней наречённой Фукико. Родители хотят, чтобы он женился на Фукико, но Горо не может забыть и отказаться от Яёи, к которой он испытывает большие чувства. Он много говорит об идеальной жизни, но отец не воспринимает всерьёз его размышления и настаивает на его браке с Фукико. В результате родительского непонимания, Горо решается на двойное самоубийство с нелюбимой им Фукико, однако в последний момент понимает, что не способен и на этот поступок.

В ролях 
 Хидэо Саэки — Горо
Ранко Эдогава — Яёи
 Нобору Киритати — Фукико
 Ё Сиоми — отец Горо
 Юрико Ханабуса — мать Горо
 Садао Маруяма — отец Фукико
 Масао Мисима — Коянаги
 Акира Убуката — Кэйсукэ

Премьеры 
  — 1 июля 1937 года состоялась национальная премьера фильма в Токио.

Интересные факты 
 Ассистентами Микио Нарусэ на съёмочной площадке были впоследствии всемирно известные кинорежиссёры Исиро Хонда и Акира Куросава.

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-драмы Японии
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы Японии 1937 года
Чёрно-белые фильмы Японии
Фильмы Микио Нарусэ
Экранизации рассказов